Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji MercedesCup 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Ital Fabio Fognini, který vypadl v semifinále s Bautistou.

Soutěž dvouhry vyhrál třetí nasazený Španěl Roberto Bautista Agut, jenž ve finále zdolal českého tenistu Lukáše Rosola ve třech sadách . Na okruhu ATP Tour si Bautista připsal druhý singlový titul v probíhající sezóně i kariéře, když v červnu triumfoval na travnatém Topshelf Open. V následné klasifikaci žebříčku ATP z pondělí 14. července 2014 se poprvé v kariéře posunul do elitní dvacítky hráčů, když mu patřilo 18. místo.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Fabio Fognini (semifinále)
  Michail Južnyj (semifinále)
  'Roberto Bautista Agut (vítěz)
  Feliciano López (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Guillermo García-López (čtvrtfinále)
  Santiago Giraldo (čtvrtfinále)
  Federico Delbonis (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014